Manewytschi (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Wolyn mit etwa 10.000 Einwohnern. Die nächstgrößeren Städte sind Kowel und Warasch sowie die Oblasthauptstadt Luzk.

Bei dem Dorf Okonsk, 7 km südlich von Manewytschi, verläuft die Fernstraße M 07/ E 373.

Der Ort entstand 1892 als Siedlung um eine Eisenbahnstation an der Bahnstrecke Kowel–Kiew herum, diese leitete ihren Namen vom nördlich gelegenen Dorf Prylisne, damals Maniewicze/Manewitschi ab, das Dorf verlor diesen Namen 1964.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung städtischen Typs zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Manewytschi (). Zu dieser zählen auch die 35 in der untenstehenden Tabelle aufgelistetenen Dörfer, bis dahin bildete die Siedlung die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Manewytschi (Маневицька селищна рада/Manewyzka selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Manewytschi.

Am 17. Juli 2020 wurde der Ort Teil des Rajons Kamin-Kaschyrskyj.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Manewytschi Teil der Gemeinde:

Fußballverein "Legia", Warszawa 
Im März 1916 gründeten polnische Legionssoldaten, welche in den Wäldern bei Manewytschi stationiert waren, die erste Fußballmannschaft in der polnischen Armee mit dem Namen Drużyna Legionowa. 

Im Herbst 1916 wurde er nach Warschau verlegt. Am 31. Juli 1922 wurde das Team Legia Warszawa umbenannt. Legia Warschau ist einer der besten polnischen Fußballklubs.

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)
 
 http://www.fussballglobal.com/EC4LegiaWarschau.html Legia Warschau

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Wolyn
Rajon Kamin-Kaschyrskyj